Esistono più comuni francesi con questo nome

Cagny – Calvados
Cagny – Somme